Държавен съвет може да се отнася за някое от следните държавни учреждения:
 Държавен съвет на Княжество България
 Държавен съвет на Народна република България
 Държавен съвет на ГДР
 Държавен съвет (Швейцария)
 Държавен съвет на Гърция – висшият административен съд
 Държавен съвет на Индия – горната камара на парламента
 Държавен съвет на Италия – консултативен орган
 Държавен съвет на КНР – правителството
 Държавен съвет на Обединеното кралство – службата на старши член (държавен съветник) на кралското семейство, който замества кралицата при необходимост (болест, отсъствие от страната и др.)
 Държавен съвет (Османска империя)
 Държавен съвет на РФ – консултативен орган
 Държавен съвет на СССР
 Държавен съвет на Турция
 Държавен съвет на Франция – консултативен орган

Държавни институции